El campionat d'escacs d'Eslovènia és el campionat nacional d'escacs que té lloc a Eslovènia. El campionat va iniciar-se els anys 1950, primer com a campionat regional de la República Federal Socialista de Iugoslàvia, i després de la independència d'Eslovènia com a campionat estatal. Abans del 1991, el campionat normalment es jugava com a classificatori pel Campionat d'escacs de Iugoslàvia on no sempre els jugadors millors hi varen participar. Això és degut perquè els millors jugadors eslovens sovint es classificaven automàticament pel campionat iugoslau, una classificació basada en el seu rànquing o en la seva actuació en altres torneigs.

Quadre d'honor

Com a campionat nacional 
{| class="sortable wikitable"
! Any !! Ciutat (masculí) !! Campió !! Ciutat (femení) !! Campiona
|-
|	1936	|| Ljubljana	|| 	||	-	||	-
|-
|	1946	|| Ljubljana	|| 	||	-	||	-
|-
|	1947	|| Kranj	|| 	||	-	||	-
|-
|	1948	|| Celje	||  ||	Ljubljana	||	
|-
|	1949	||	-	||	-	||	Ljubljana	||	
|-
|	1950	||	-	||	-	||	Ljubljana	||	
|-
|	1951	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1952	||	Ljubljana	||		||	-	||	-
|-
|	1953	||	Ljubljana	||	 	||	Ljubljana	||	
|-
|	1954	||	Ljubljana	||	  	||	Ljubljana	||	
|-
|	1955	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1956	||	Ljubljana	||		||	Dobrna	||	
|-
|	1957	||	Lasko	||		||	Idrija	||	
|-
|	1958	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1959	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1960	||	Izola	||		||	Murska Sobota	||	
|-
|	1961	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1962	||	Ljubljana	||		||	Dobrna	||	
|-
|	1963	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1964	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1965	||	Ljubljana	||	  	||	Ljubljana	||	
|-
|	1966	||	Ljubljana	||		||	Maribor	||	
|-
|	1967	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1968	||	Ljubljana	||		||	Maribor	||	
|-
|	1969	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1970	||	Ljubljana	||		||	Maribor	||	
|-
|	1971	||	Ljubljana	||		||	Otočec	||	
|-
|	1972	||	Ljubljana	||		||	Dravograd	||	
|-
|	1973	||	Maribor	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1974	||	Šmarješke Toplice	||		||	Radovljica	||	
|-
|	1975	||	Ptuj	||		||	Murska Sobota	||	
|-
|	1976	||	Ljubljana	||		||	Jesenice	||	
|-
|	1977	||	Lasko	||		||	Maribor	||	
|-
|	1978	||	Radovljica	||		||	Maribor	||	
|-
|	1979	||	Maribor	||	  	||	Ljubljana	||	
|-
|	1980	||	Trbovlje	||		||	Maribor	||	
|-
|	1981	||	Ljubljana	||		||	Kranj	||	
|-
|	1982	||	Kranj	||		||	Celje	||	
|-
|	1983	||	Maribor	||		||	Kranj	||	
|-
|	1984	||	Radovljica	||		||	Kranj	||	
|-
|	1985	||	Ptuj	||		||	Kranj	||	
|-
|	1986	||	Kranj	||		||	Ptuj	||	
|-
|	1987	||	Zalec	||		||	Maribor	||	
|-
|	1988	||	Vrhnika	||		||	Postojna	||	
|-
|	1989	||	Portorož	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1990	||	Ptuj	||		||	Ljubljana	||	
|}

Com a campionat estatal 
{| class="sortable wikitable"
! Any !! Ciutat (masculí) !! Campió !! Ciutat (femení) !! Campiona
|-
|	1991	||	Ljubljana	||		||	Ptuj	||	
|-
|	1992	||	Postojna	||		||	Bled	||	
|-
|	1993	||	Radovljica	||		||	Murska Sobota	||	
|-
|	1994	||	Nova Gorica	||		||	Podlehnik	||	
|-
|	1995	||	Vrhnika	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1996	||	Griže	||		||	Griže	||	
|-
|	1997	||	Krško	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	1998	||	Maribor	||		||	Maribor	||	
|-
|	1999	||	Kranj	||		||	Kranj	||	
|-
|	2000	||	Škofja Loka	||		||	Škofja Loka	||	
|-
|	2001	||	Griže	||		||	Griže	||	
|-
|	2002	||	Dobrna	||	 || Dobrna	||	
|-
|	2003	||	Bled	||		||	Bled	||	
|-
|	2004	||	Maribor	||		||	Maribor	||	
|-
|	2005	||	Ptuj	||		||	Ptuj	||	
|-
|	2006	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	2007	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	2008	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	2009	||	Otočec	||		||	Otočec	||	
|-
|	2010	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
|	2011	||	Ljubljana	||		||	Ljubljana	||	
|-
| 2012 || Ljubljana ||  || Ljubljana || 
|-
| 2013 || Ljubljana ||  || Ljubljana || 
|-
| 2014 || ||  || Moravske Toplice || 
|-
| 2015 || Ptuj ||  || Ljubljana || 
|-
| 2016 || Otočec ||  || Otočec || 
|-
|}

Vegeu també 
 Campionat d'escacs de Iugoslàvia

Referències

Enllaços externs 
 Resultats i classificacions de la Federació Eslovena d'Escacs oficial 
 Resultats i classificacions de la Federació Eslovena d'Escacs oficial
 
 Campionati nazionali della Eslovènia
 Història Federació Eslovena d'Escacs 

Escacs a Eslovènia
Eslovènia
Eslovènia